MPPF (2'-метоксифенил-(N-2'-пиридинил)-p-фторо-бензамидоэтилпиперазин) — органическое соединение, которое связывается с 5-HT1A-рецепторами. Меченый радиоактивным фтором 18F, MPPF используется как радиолиганд при ПЭТ.
В частности, оно используется для изучения различий в количестве 5-HT1A рецепторов в мозгу человека в процессе старения, а также различий между мужчинами и женщинами.

См. также 

 WAY-100,635

Примечания 

Антагонисты 5-HT1A-рецепторов
Фенолы
Пиперазины
Пиридины
Соединения азота по алфавиту